Bestandspflege ist 

eine Tätigkeit der Bibliotheksverwaltung, siehe Bestandspflege (Bibliothek)
eine Aufgabe der Wirtschaftsförderung, siehe Bestandspflege (Wirtschaft)